Юрий Яковлевич Зильберман (псевдонимы Юрий Зимин, П. Вероникин, Юрий Зиль, Антон Цибуля; ) — русский советский поэт, журналист, фронтовой корреспондент.

Биография 
Родился в 1917 году в местечке Кривой Рог Херсонского уезда Херсонской губернии.

Окончил школу фабрично-заводского обучения, работал на заводе. С 1929 года жил в Москве. В 1937 году окончил 1-й курс Литературного института имени А. М. Горького.

Участник Великой Отечественной войны с августа 1941 года, призван Советским районным военкоматом Москвы, младший лейтенант, затем лейтенант. С начала войны находился на Ленинградском фронте, служил литературным сотрудником в редакции газеты «Ворошиловский залп» 125-й стрелковой дивизии, на страницах газеты печатались стихи и очерки под разными псевдонимами. Выезжал на фронт в составе агитбригад, работал на ленинградском радио. 

Погиб в бою 2 марта 1944 года возле станции Аувере в районе города Нарва (Эстонская ССР). Был похоронен в деревне Долгая Нива Нарвского района, перезахоронен в братской могиле на северной окраине города Сланцы.

Семья 
Старший брат Ефим жил и работал в Москве, дочь Вера, супруга Кислина Павлина Алексеевна.

Творчество 
Публиковал стихи, очерки и корреспонденцию в газетах (в частности «Ворошиловский залп») под псевдонимами Юрий Зимин, П. Вероникин, Юрий Зиль, Антон Цибуля.

Письма военных лет печатались в сборниках «Сохрани мои письма…» (2007) и «Я пока жив…» (2010).

Награды 
 Медаль «За оборону Ленинграда» (9 июня 1943);
 Медаль «За боевые заслуги» (23 ноября 1943);
 Орден Красной Звезды (18 февраля 1944).

Примечания

Источники 
 
 Зильберман (Зимин) Юрий Яковлевич // «Сохрани мои письма…» Сборник писем евреев периода Великой Отечественной войны / Составители: И. А. Альтман, Л. А. Терушкин. — : Центр и Фонд «Холокост», 2007. — 240 с. — С. 51.
 «Я пока жив…» (Фронтовые письма 1941—1945 гг.) / Сост. М. Ю. Гусев. — Нижний Новгород: Ком. по делам арх. Нижегородской обл., Центральный арх. Нижегородской обл., 2010. — 299 с.

Ссылки 
 «Умру я только в крайнем случае».
 Память народа: Зильберман Юрий Яковлевич.

Похороненные в братской могиле
Перезахороненные
Лейтенанты (СССР)
Русские поэты
Поэты СССР
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны
Персоналии:Сланцы
Похороненные в Ленинградской области